Stift Regensburg steht für:
 Hochstift Regensburg, der weltliche Herrschaftsbereich des Fürstbischofs von Regensburg bis 1809
 Stift Obermünster (Regensburg), ehemaliges Kanonissenstift, Reichsstift,  8./9. Jh.–1810, teilweise Ruine
 Stift Niedermünster (Regensburg), ehemaliges Kanonissenstift um 700–1803
 Stift Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle (Regensburg), Kollegiatstift 1002–heute
 Kollegiatstift St. Johann (Regensburg), Augustiner-Chorherren-Stift ab 1127, Kollegiatstift ab etwa 1290–heute
 St. Mang (Regensburg), Augustinerchorherrenstift 1138–1803